Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 2004 wurde vom 15. bis 21. August im Olympic Tennis Centre ausgetragen.

Titelverteidigerin war Venus Williams. Das Finale bestritten Justine Henin-Hardenne und Amélie Mauresmo, das Henin-Hardenne in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi